Мишель Вебер (; 1963, Брюссель, Бельгия) — бельгийский философ.

Биография 

Мишель Вебер изучил прикладную экономику в Университете Сент-Луи (candidat ingénieur commercial, 1986) и философию в Лувенском университете (Université de Louvain, licencié en philosophie, 1991; docteur en philosophie, 1997). Его магистерская работа, написанная под руководством , имела отношение к гносеологическому статусу антропного принципа в космологии в свете понятий телеологии (или конечной причины) имеющей место у Аристотеля, Фомы Аквинского и у Канта.

С 1993 по 1995 годы он был сторонним исследователем в Центре изучения процесса при  и в , где он работал под руководством  и Дэвида Рэя Гриффина.

В 1997 году М. Вебер защитил свою докторскую диссертацию по теме «До-систематическая и онтологическая интуиции согласно Альфреду Норту Уайтхеду: Эвристика панкреативизма в эру Гарварда» (Intuition pré-systématique et intuition ontologique chez Alfred North Whitehead. Euristique du pancréativisme de l’époque de Harvard) написанную под руководством Марселя Краббе.

С 1997 до 2002 год он был исследователем научным сотрудником (membre coopté) в Centre de Logique de l’Institut supérieur de Philosophie (Université de Louvain). С 2001 по 2002 М. Вебер преподавал философию в École européenne Bruxellensis II (Европейский бакалавриат, англоязычное отделение, 6-й — 7-й курсы). С 2002 по 2007, М. Вебер был научным сотрудником (collaborateur scientifique) в Centre d’anthropologie philosophique de l’Institut supérieur de Philosophie (Université de Louvain).

Интерес к философии процесса 
Главным источником вдохновения для М. Вебера является продвижение идей группы свободно сотрудничающих мыслителей с начала 20-го столетия, которые применяют подход эволюционного мышления(эволюционного сознания) к психологии, теории познания, космологии, метафизике и теологии предоствляя возможность роста школе мышления ныне известной как «» Альфред Норт Уайтхед (1861—1947), вместе с Чарльзом Сандерсом Пирсом(C. S. Peirce, 1839—1914), Анри Бергсоном (1859—1941) и Уильямом Джемсом (1842—1910) рассматривается как один из отцов философии процесса<ref>См. Nicholas Rescher, Process Metaphysics (Albany: SUNY Press), 1996.</ref> Эта, в основном, англо-американская школа мышления до сих пор находит поддержку немногих кафедр философии в академическом мире. Тем не менее, несмотря на её ограниченное восприятие в Соединённых Штатах и Великобритании, философия процесса начала интересовать небольшое, но растущее число учёных по всему миру. Организуя глобальную сеть исследователей-единомышленников и содействуя публикациям их идей в Европе, которым значительно содействует М. Вебер.

Заметна смена главной темы исследования. До настоящего времени интерес к Уайтхеду, особенно в Соединённых Штатах, смещался в сторону теологии процесса. Краткие, но провокационные размышления Уайтхеда касательно теологии, добавленные, впоследствии, в конце его основного философского опуса Процесс и реальность (1929), были выработаны в новую вдохновляющую естественную теологию которая, кажется, особенно привлекательной для христианских теологов так как она придаёт природный смысл личной любви Бога к творениям. Такой теологический посыл, тем не менее, вместе с Евангелистским настроем, который был принят наиболее яркими последователями Уайтхеда, может быть причиной маргинализации философии процесса в основной академической философии.

Выдающийся и плодотворный американский философ  начал кампанию по реабилитации, во многом, светского стиля философии процесса в его книге «Метафизика процесса», вышедшей в 1996 году.
Он обосновал её выход как своего рода оптимальную матрицу для какого-либо систематического теоретизирования о природе вещей Подобно Решеру в Соединённых Штатах, М. Вебер культивирует критическое и, во многом, секулярное восприятие философии процесса. Вебер перевёл «Метафизику процесса» Решера на французский язык в 2006 году .

 Научная деятельность 

Наиболее известен как интерпретатор и сторонник философии Альфреда Норта Уайтхеда (1861—1947). Стал известен как организатор и архитектор ряда научных сообществ, действующих совместно и сотрудничающих на интеркультурном уровне, публикации проектов, посвящённых Уайтхеду и глобальному значению . Основные языки его публикаций — английский и французский.

Некоторые из его статей переведены и опубликованы на румынском, португальском, болгарском, китайском, украинском и русском языках.

М. Вебер является автором 5-ти монографий и 60-ти научных статей и энциклопедических справок. Его монография La Dialectique de l’intuition chez A. N. Whitehead: sensation pure, pancréativité et contiguïsme (Диалектика интуиции в философии Альфреда Норта Уайтхеда: чистое восприятие, панкреативность и онто-логизм") получила награду Prix du Concours annuel 2000 by the Royal Academy of Belgium.

Кроме того, М. Вебер является инициатором значительного международного и межкультурного сотрудничества. Он прилагает усилия к тому, чтобы создать новую, философски дальновидную культуру, понимаемую как отзывчивую, интеллектуально предприимчивую, этически сознательную и глобальную по своему охвату.
 М. Вебер основал три международных научных сообщества:
 Уайтхедовская палитра (Chromatiques whiteheadiennes,)
 Нексус уайтхедовской психологии Whitehead Psychology Nexus, и
 Европейский проект Уильяма Джемса European William James Project.
 М. Вебер руководит некоммерческой типографией
 «Издательство Палитра» Éditions Chromatika.
 Также он курирует (совместно с различными коллегами) публикацию серии четырёх книг:
 Уайтхедовская палитра Chromatiques whiteheadiennes,
 Онтос Ферлаг «Ряд статей об идее процесса» Ontos Verlag Series in Process Thought,
 «Учение Нексуса уайтхедовской психологии» Whitehead Psychology Nexus Studies, и
 Издания «Хроматика», the Chromatika editions,
 а также ежегодные философские издания,
 Chromatikon: Annuaire de la philosophie en procès — ежегодно издаваемая книга по философии процесса.
Используя философию процесса как матрицу для усиления успешной совместной деятельности, М. Вебер следует работам сотен учёных по всему миру и каждый из его проектов определяет очаг где, как полагает Вебер, творческие силы готовы пересечься. Сотрудничая совместно со 150 учёными, которые представляют все континенты, М. Вебер также редактирует или является совместным редактором около 30 собраний в ближайшем будущем, собирая вместе сотни оригинальных статей по темам, имеющим отношение к философии процесса в междисциплинарном и поликультурном контекстах.
Наиболее амбициозные по своему замыслу — двухтомник «Учебное пособие по идее процесса Уайтхеда» редактированный М. Вебером и Уиллом Десмондом: "вобравший в себя около 115 статей написанных 101 международно признанным специалистом в своей области, «Учебное пособие по идее процесса Уайтхеда» намерено дать интерпретацию Уайтхеда «в соответствии» с Уайтхедом, как сбор голосов текущего положения дел в познании в уайтхедовском учёном сообществе и находя обещающие направления для будущих исследований путём (внутреннего) перекрёстного консультирования и (внешнего) междисциплинарного и перекрестно-дисциплинарного развития."

Также стоит отметить недавний интердисциплинарный том редактированный Вебером и Андерсоном Уиксом «Процессуальные подходы к сознанию в психологии, нейрологии и философии сознания» (Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind'), который «открывает перспективу диалога между философией процесса и разрастающегося поля современных учений о сознании»  В данный момент слишком рано судить о том, как эта книга будет воспринята всеми теми, кто подходит к исследованиям сознания с более основных направлениях англо-американской философии или континентальной феноменологии и экзистенциализма, однако составители этого тома имеют точку зрения, что она явится плодотворной почвой между идеей процесса и обеими основными соперничающими направлениями.

М. Вебер также является основателем «Центра философских практик» (Centre for Philosophical Practice) в Брюсселе. Философское консультирование (Philosophical Counseling) является недавним движением, возможно, начавшимся в Соединённых Штатах, использующее сократические методы диалога (socratic method) с целью краткосрочного консультирования которое, не заменяя более традиционные психотерапии, тем не менее, предлагает им альтернативу.

В июле 2010, М. Вебер организовал «Летний институт прикладной метафизики» (Applied Process Metaphysics Summer Institute) в Париже в Cité universitaire’s Fondation Biermans Lapôtre. Второй институт состоялся в 26-28 июля 2011 г.

В 2000 г. его монография «Диалектика интуиции в философии Альфреда Норта Уайтхеда: Чистые восприятия, панкреативность и онто-логизм» (La dialectique de l’intuition chez A. N. Whitehead. Sensation pure, pancréativité et onto-logisme) была номинирована на награду Бельгийской королевской академии (Classe des Lettres de l’Académie Royale de Belgique).

В 2000 г. с помощью Франсуа Бета (François Beets) и Поля Гоше (Université de Liège) М. Вебер создал «Уайтхедианскую палитру» (Chromatiques whiteheadiennes) и «Нексус уайтхедовской психологии» (Whitehead Psychology Nexus), два научных сообщества имеющих своей целью объединить исследования разных аспектов, особенностей и контекст мышления А. Н. Уайтхеда (A. N. Whitehead). В 2001 М. Вебер создал «Европейский проект Уильяма Джемса» (European William James Project) совместно с Джеком Барбалетом (Jack Barbalet, University of Leicester), Хайме Нубиолла (Jaime Nubiola, University of Navarra) и поздним Тимоти Л. С. Сприджем, (почётный профессор Эдинбургского университета) (Timothy L. S. Sprigge, Emeritus Edinburgh).

В 2002 году, М. Вебер вёл исследовательские семинары «Chromatiques whiteheadiennes» совместно с исследовательским центром «Философия опыта» («Philosophies of Experience» в Университете Нантэ (Université de Nantes), кафедра философии и Центр изучения прагматизма и аналитической философии в Сорбонне (le Centre d'Études sur le Pragmatisme et la Philosophie Analytique) или ЦИПАФ (CEPPA), однако переименовал его с тех пор в EXeCO; Université Paris 1 Panthéon Sorbonne-École Doctorale).

С 2004 года М. Вебер был директором издательства номеров «Уайтхедовской палитры» (Chromatiques whiteheadiennes) для академической публикации Ontos Verlag (Frankfurt) и совместным директором вместе с Николасом Решером (Питтсбург) и Джоанной Сеибт (Johanna Seibt, Aarhus & Konstanz) издательства номеров «Идеи процесса» (Process Thought) также совместно с Ontos Verlag (Консультативный комитет: Mark Bickhard, Lehigh; Jaime Nubiola, Navarra; and Roberto Poli, Trento).

С 2005 г., М. Вебер совместно переиздал Chromatikon: Annuaire de la philosophie en procès — «Хроматикон: ежегодно издаваемая книга по философии процесса» в издательстве университета Луван-пресс, сначала с Дианой Д’Эпремеснил (Diane d’Eprémesnil) (Луван), затем с Пьеромфранческо Базилем (Pierfrancesco Basile)) (Университет Берна), и теперь с Ронни Десметом (Vrije Universiteit Brussel).

В 2006 г. вышла его «Уайтхедианская палитра» (Chromatiques whiteheadiennes), был создан «Центр философских практик» («Centre for Philosophical Practice»), неприбыльная организация . Теперь Центр объединяет три упомянутых выше сети: «Уайтхедианская палитра», «Нексус уайтхедовской психологии», «Европейский проект Уильяма Джемса» (the Chromatiques whiteheadiennes, the Whitehead Psychology Nexus, and the European William James Project) и обеспечивает институционное основание для двух новых видов деятельности: первая — публикация научных книг, озаглавленных как «Издательство „Хроматика“» (Les Éditions Chromatika (Chromatika Editions) и вторая — открытие в Брюсселе первого бельгийского консультационного центра «Философское действие» («philosophical praxis.»)
 
С 2007 года, М. Вебер был членом «Современных онтологических представлений» («Contemporary Ontological Visions») при сети Института философских исследований Болгарской академии наук. В 2008-9 годы, он был специалистом, приглашённым для чтения цикла лекций в Новом болгарском университете при кафедре когнитологии и психологии, а также при кафедре философии и социологии.

С 2009 года, Вебер также является учёным гипнотерапевтом, Институт Мильтона Эриксона (Institut Milton Erickson, Brussels).

 Идеи 

Мишель Вебер критикует современную академическую философию за то, что она потеряла связь со своими раннегреческими корнями. Философия имеет практическое назначение, которое укоренено в сократическом вопрошании и дискурсе) для того, чтобы восстановить личное и общественное благополучие, но она не может совершить это, как обосновывает М. Вебер, если она отказывается от своего метафизического обязательства (укоренённого в досократическом философском (pre-Socratic philosophy) умозрительном построении) понять космос (cosmos). Мишель Вебер полагает, что философия процесса — единственно способна выполнить эту двойную функцию в мире пост-модерна (post-modern).

 Научные труды 

 Авторские монографии 
 La Dialectique de l’intuition chez A. N. Whitehead: sensation pure, pancréativité et contiguïsme. Préface de Jean Ladrière. Mémoire couronné par la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie Royale de Belgique, Frankfurt / Paris, Ontos Verlag, 2005 (ISBN 3-937202-55-2).
 Whitehead’s Pancreativism. The Basics. Foreword by Nicholas Rescher, Frankfurt / Paris, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-15-5).
 L’Épreuve de la philosophie. Essai sur les fondements de la praxis philosophique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2008 (ISBN 978-2-930517-02-5).
 Éduquer (à) l’anarchie. Essai sur les conséquences de la praxis philosophique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2008. (ISBN 978-2-930517-03-2).
 (with Jean-Claude Dumoncel) Whitehead ou Le Cosmos torrentiel. Introductions à Procès et réalité, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-05-6).
 Whitehead’s Pancreativism. Jamesian Applications, Frankfurt / Paris, ontos verlag, 2011 (ISBN 978-386838-103-0).
 Essai sur la gnose de Harvard. Whitehead apocryphe, Louvain-la-Neuve, Les Éditions Chromatika, 2011 (ISBN 978-2-930517-26-1).
 De quelle révolution avons-nous besoin ?, Paris, Éditions Sang de la Terre, 2013. (ISBN 978-2-86985-297-6)
 Ethnopsychiatrie et syntonie. Contexte philosophique et applications cliniques, La-Neuville-Aux-Joûtes, Jacques Flament Éditions, 2015. (ISBN 978-2-36336-210-0)
 Petite philosophie de l’Art Royal. Analyse de l’alchimie franc-maçonne, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2015. 
 The Political Vindication of Radical Empiricism. With Application to the Global Systemic Crisis, Claremont, Ca., Process Century Press, 2016. 
 Pouvoir, sexe et climat. Biopolitique et création littéraire chez G. R. R. Martin, Avion, Éditions du Cénacle de France, 2017. ()

 Собрания совместных публикаций 
 James A. Bradley, André Cloots, Helmut Maaßen and Michel Weber (eds.), European Studies in Process Thought, Vol. I. In Memoriam Dorothy Emmet, Leuven, European Society for Process Thought, 2003 (ISBN 3-8330-0512-2).
 Franz Riffert and Michel Weber (eds.), Searching for New Contrasts. Whiteheadian Contributions to Contemporary Challenges in Neurophysiology, Psychology, Psychotherapy and the Philosophy of Mind, Frankfurt am Main, Peter Lang, Whitehead Psychology Nexus Studies I, 2003 (ISBN 3-631-39089-0).
 Michel Weber (ed.),After Whitehead: Rescher on Process Metaphysics, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2004 (ISBN 3-937202-49-8).
 François Beets, Michel Dupuis and Michel Weber (eds.), Alfred North Whitehead. De l’Algèbre universelle à la théologie naturelle. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université de Liège les 11-12-13 octobre 2001, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2004 (ISBN 3-937202-64-1).
 Michel Weber (under the direction of) and Diane d’Eprémesnil (with the collaboration of), Chromatikon. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2005 (ISBN 2-87463-000-4).
 Michel Weber and Samuel Rouvillois (eds.), L’Expérience de Dieu. Lectures de Religion in the Making. Actes du troisième Colloque international Chromatiques whiteheadiennes, Paris, Aletheia. Revue de formation philosophique, théologique et spirituelle, Hors série, 2006 (ISSN 1242-0832).
 François Beets, Michel Dupuis and Michel Weber (eds.), La Science et le monde moderne d’Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead’s Science and the Modern World. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université catholique de Louvain, les 30-31 mai et 1 juin 2003 — Proceedings of the Second «Chromatiques whiteheadiennes» International Conference. Publiés avec le concours du FNRS, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-07-4).
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (eds.), Subjectivity, Process, and Rationality, Frankfurt/Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 978-3-938793-38-1).
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon II. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2006 (ISBN 2-87463-027-6).
 Guillaume Durand and Michel Weber (eds), Les Principes de la connaissance naturelle d’Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead’s Principles of Natural Knowledge. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université de Nantes, les 3 et 4 octobre 2005 — Proceedings of the Fourth International «Chromatiques whiteheadiennes» Conference. Publiés avec le concours du Département de philosophie de l’Université de Nantes, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes IX, 2007. (ISBN 978-3-938793-64-0)
 Benoît Bourgine, David Ongombe, and Michel Weber (eds.), Religions, sciences, politiques. Regards croisés sur Alfred North Whitehead. Actes du colloque international tenu à l’Université de Louvain les 31 mai, 1 et 2 juin 2006. Publiés avec le concours du FNRS, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes VI, 2007. (ISBN 978-3-938793-52-7)
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon III. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2007. (ISBN 978-2-8746-3083-5)
 Michel Weber and Will Desmond (eds.), Handbook of Whiteheadian Process Thought, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought X1 & X2, 2008. (ISBN 978-3-938793-92-3)
 Maria Pachalska and Michel Weber (eds.), Neuropsychology and Philosophy of Mind in Process. Essays in Honor of Jason W. Brown, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XVIII, 2008. (ISBN 978-3-86838-010-1)
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon IV. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2008. (ISBN 978-2-87463-137-5)
 Alan Van Wyk and Michel Weber (eds.), Creativity and Its Discontents. The Response to Whitehead’s Process and Reality, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2009. (ISBN 978-3-86838-018-7)
 Peter Hare, Michel Weber, James K. Swindler, Oana-Maria Pastae, Cerasel Cuteanu (eds.), International Perspectives on Pragmatism, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2009. (ISBN 978-1-4438-0194-2)
 George Derfer, Zhihe Wang, and Michel Weber (eds.), The Roar of Awakening. A Whiteheadian Dialogue Between Western Psychotherapies and Eastern Worldviews (Whitehead Psychology Nexus Studies III), Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2009. (ISBN 978-3-86838-039-2)
 Michel Weber and Anderson Weekes (eds.), Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind (Whitehead Psychology Nexus Studies II), Albany, New York, State University of New York Press, 2009 (ISBN 978-1-4384-2941-0 & ISBN 978-1-4384-2940-3).
 Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon V. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009 (ISBN 978-2-87463-191-7).
 Ronny Desmet and Michel Weber (edited by), Whitehead. The Algebra of Metaphysics. Applied Process Metaphysics Summer Institute Memorandum, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-08-7).
 Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VI. Annales de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-10-0).
 Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VII. Annales de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2011 (ISBN 978-2-930517-30-8).
 Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VIII. Annales de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2012. (ISBN 978-2-930517-36-0),

 Переводы 
 Nicholas Rescher, Essais sur les fondements de l’ontologie du procès (Process Metaphysics). Translation and preface by Michel Weber, translation reviewed for accuracy by the author, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-16-3).

 Монографии в соавторстве 
 Philippe Devaux, La Cosmologie de Whitehead. Tome I, L'Épistémologie whiteheadienne, edited by Thibaut Donck and Michel Weber, published with the support of the Centre national de Recherches de Logique (CNRL/NCNL), Louvain-la-Neuve, Les Éditions chromatika, 2007. (ISBN 978-2-930517-01-8)
 John B. Cobb, Jr., Lexique whiteheadien. Les catégories de Procès et réalité, translation by Henri Vaillant, reviewed for accuracy by Emeline Deroo, edited with a preface by Michel Weber, Louvain-la-Neuve, Les Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-06-3).

 Тома серии книг под редакцией М. Вебера 

 «Уайтхедианская палитра» (Chromatiques whiteheadiennes) (10 томов на сегодня) 
 Michel Weber, La Dialectique de l’intuition, 2005.
 François Beets, Michel Dupuis et Michel Weber (eds.), De l’Algèbre universelle à la théologie naturelle, 2004.
 Jean-Marie Breuvart (ed.), Les Rythmes éducatifs, 2005.
 A. N. Whitehead, La Science et le monde moderne, 2006.
 François Beets, Michel Dupuis et Michel Weber (eds.), La Science et le monde moderne, 2006.
 Benoit Bourgine, David Ongombe, Michel Weber (eds.), Religions, sciences, politiques, 2007.
 Guillaume Durand, Des Événements aux objets, 2007.
 Guillaume Durand and Michel Weber (eds.), Les Principes de la connaissance naturelle, 2007.
 Nicholas Rescher, Les Fondements de l’ontologie du procès, 2006.
 has not appeared yet
 Xavier Verley, La Philosophie spéculative de Whitehead, 2007.

 Ежегодно издаваемая книга Chromatikon (на сегодня 10 томов) 
 Michel Weber (under the direction of) and Diane d’Eprémesnil (with the collaboration of), Chromatikon I, 2005.
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon II, 2006.
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon III, 2007.
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon IV, 2008.
 Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon V, 2009.
 Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon VI, 2010.
 Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon VII, 2011.
 Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon VIII, 2012.
 Michel Weber and Vincent Berne (under the direction of), Chromatikon IX, 2013.
 Michel Weber and Vincent Berne (under the direction of), Chromatikon X, 2014.

 Идея процесса (на сегодня 23 тома)
 Michel Weber (ed.), After Whitehead, 2004.
 Jason Brown, Process and the Authentic Life, 2005.
 Silja Graupe, Der Ort ökonomischen Denkens, 2005.
 Wenyu Xie, Zhihe Wang, George Derfer (eds.), Whitehead and China, 2005.
 Gary L. Herstein, Whitehead and the Measurement Problem, 2006.
 Edward Jacob Khamara, Space, Time and Theology in the Leibniz-Newton Controversy, 2006.
 Michel Weber, Whitehead’s Pancreativism. The Basics, 2006.
 Michel Weber, Whitehead’s Pancreativism. Jamesian Applications, 2011.
 Alan Van Wyk and Michel Weber (eds.), Creativity and its Discontents, 2009.
 Michel Weber and Will Desmond, (eds.), Handbook of Whiteheadian Process Thought, 2008.
 Nicholas Rescher, Process Philosophical Deliberations, 2006.
 Sergio Franzese and Felicitas Krämer (eds.), Fringes of Religious Experience, 2007.
 Pierfrancesco Basile and Leemon McHenry (eds.), Consciousness, Reality and Value, 2007.
 Michel Weber and Pierfrancesco Basile (eds.), Subjectivity, Process, and Rationality, 2006.
 Silja Graupe, The Basho of Economics, 2007.
 Mark Dibben and Thomas Kelly (eds.), Applied Process Thought I, 2008.
 Gudmund J. W. Smith and Ingegerd M. Carlsson (eds.), Process and Personality, 2008.
 Maria Pachalska and Michel Weber (eds.), Neuropsychology and the Philosophy of Mind, 2008.
 Sergio Franzese, The Ethics of Energy, 2008.
 George Derfer, Zhihe Wang and Michel Weber (eds.), The Roar of Awakening, 2009.
 Mark Dibben and Rebecca Newton (eds.), Applied Process Thought II, 2009.
 Nicholas Rescher, Ideas in Process, 2009.
 Wang, Process and Pluralism. Chinese Thought on the Harmony of Diversity, 2012.

 Учения Нексуса уайтхедовской психологии (Whitehead Psychology Nexus Studies) (на сегодня 4 тома) 
 Franz Riffert & Michel Weber (eds.), Searching for New Contrasts, Lang, 2003.
 Michel Weber & Anderson Weekes (eds.), Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind, SUNY, 2009.
 George Derfer, Zhihe Wang and Michel Weber (eds.), The Roar of Awakening. A Whiteheadian Dialogue Between Western Psychotherapies and Eastern Worldviews, Ontos Verlag, 2009.
 Joseph Mabika & Michel Weber (eds.), Creativity and Ntu, [forthcoming].

 Les Éditions Chromatika (16 томов на сегодня) 
 A. N. Whitehead, Les Principes de la connaissance naturelle, 2007 (ISBN 978-2-930517-00-1).
 Philippe Devaux, La Cosmologie de Whitehead, 2007 (ISBN 978-2-930517-01-8).
 Michel Weber, L’Épreuve de la philosophie, 2008 (ISBN 978-2-930517-02-5).
 Michel Weber, Éduquer (à) l’anarchie, 2008 (ISBN 978-2-930517-03-2).
 A. N. Whitehead, La Religion en gestation, 2009 (ISBN 978-2-930517-04-9).
 Jean-Claude Dumoncel and Michel Weber, Whitehead ou Le Cosmos torrentiel. Introductions à Procès et réalité, 2010 (ISBN 978-2-930517-05-6).
 John B. Cobb, Jr., Lexique whiteheadien. Les catégories de Procès et réalité [2008], 2010 (ISBN 978-2-930517-06-3).
 Jason W. Brown, Neuropsychological Foundations of Conscious Experience, 2010 (ISBN 978-2-930517-07-0).
 Ronny Desmet and Michel Weber (edited by), Whitehead. The Algebra of Metaphysics. Applied Process Metaphysics Summer Institute Memorandum, 2010 (ISBN 978-2-930517-08-7).
 Vincent Berne, Identité et invisibilité du cinéma. Le vide constitutif de l’image dans Hélas pour moi de J.-L. Godard, 2010 (ISBN 978-2-930517-09-4).
 Jean-François Gava, Autonomie ou capital. Essai d’éleuthériologie au soir de la domestication totale, 2011 (ISBN 978-2-930517-11-7).
 A. N. Whitehead, Les Visées de l’éducation et autres essais. Traduction de Jean-Pascal Alcantara, Vincent Berne et Jean-Marie Breuvart, 2011 (ISBN 978-2-930517-12-4).
 Michel Weber, Essai sur la gnose de Harvard. Whitehead apocryphe, 2011 (ISBN 978-2-930517-26-1).
 Jason W. Brown, Gourmet’s Guide to the Mind, 2011 (ISBN 978-2-930517-28-5).
 Frédéric Bisson, Comment bâtir un monde. Le Gai Savoir de Gustav Mahler, 2011 (ISBN 978-2-930517-32-2).
 A. N. Whitehead, Le Principe de relativité et ses applications en physique, 2012 (ISBN 978-2-930517-34-6).

 Авторские статьи 

Статьи для словарей и энциклопедий 

 "Alfred North Whitehead (1861—1947), " in W. J. Mander and A. P. F. Sell (Senior Editors), Dictionary of Nineteenth-Century British Philosophers, Bristol, Thoemmes Press, 2002, Vol. II, pp. 1236—1241.
 "Alfred North Whitehead (1861—1947), " in Stuart Brown (General Editor), Dictionary of Twentieth-Century British Philosophers, Bristol, Thoemmes Press, 2005, Vol. II, pp. 1116—1120.
 "Alfred North Whitehead (1861—1947), " in Anthony Grayling and Andrew Pyle (eds.), Continuum Encyclopedia of British Philosophy, Bristol, Thoemmes Press, 2006, Vol. IV, pp. 3419-3422.

Статьи для издаваемых собраний 
 "Principes de la temporalité douloureuse chez Whitehead et Watzlawick, " in Georges Charbonneau and Bernard Granger (under the direction of), Phénoménologie des sentiments corporels. Volume I. Douleur, souffrance, dépression, Paris, Le Cercle herméneutique, 2003, pp. 63-67.
 «Foreword» & "The Art of Epochal Change, " in Franz Riffert and Michel Weber (eds.), Searching for New Contrasts. Whiteheadian Contributions to Contemporary Challenges in Neurophysiology, Psychology, Psychotherapy and the Philosophy of Mind, Whitehead Psychology Nexus Studies I, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2003, pp. 7-12 & 252—281.
 "Introduction. Process Metaphysics in Context, " in Michel Weber (ed.), After Whitehead: Rescher on Process Metaphysics, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2004, pp. 41-75.
 "L’aventure cosmo-théologique, " in François Beets, Michel Dupuis, and Michel Weber (eds.), Alfred North Whitehead. De l’Algèbre universelle à la théologie naturelle. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université de Liège les 11-12-13 octobre 2001, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2004, pp. 283—309.
 "James’ Non-rationality and its Religious Extremum in the Light of the Concept of Pure Experience, " in Jeremy Carrette (ed.), William James and The Varieties of Religious Experience. A Centenary Celebration, London and New York, Routledge and Kegan Paul, Ltd., 2004, pp. 203—220.
 "Concepts of Creation and Pragmatics of Creativity, " in Wenyu Xie, Zhihe Wang, George Derfer (eds.), Whitehead and China, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2005, pp. 137—149.
 "Avant-Propos, " "Foreword, " «Créativité et réversion conceptuelle» and "Informations réticulaires — Reticular News, " in Michel Weber (under the direction of) and Diane d’Eprémesnil (with the collaboration of), Chromatikon. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2005, pp. 5-16, 17-21, 159—174 and 233—257.
 "On Religiousness and Religion. Huxley’s Reading of Whitehead’s Religion in the Making in the Light of James’ Varieties of Religious Experience, " in Jerome Meckier and Bernfried Nugel (eds.), Aldous Huxley Annual. A Journal of Twentieth-Century Thought and Beyond, Volume 5, Münster, LIT Verlag, March 2005, pp. 117—132.
 «The hyperdialectics of religiousness and religion» in Michel Weber and Samuel Rouvillois (eds.), L’Expérience de Dieu. Lectures de Religion in the Making, Actes du troisième Colloque international Chromatiques whiteheadiennes, Paris, Aletheia. Revue de formation philosophique, théologique et spirituelle, 2006, pp. 115—136.
 "Avant-propos, " «Foreword» & "The organic turn: From simple location to complex (dis)location, " in François Beets, Michel Dupuis, Michel Weber (eds.), La Science et le monde moderne d’Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead’s Science and the Modern World, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes III, 2006, pp. 11-16 & 97-118.
 "Les enjeux d’une théologie africaine caractérisée et consistante, " in Léonard Santedi Kinkupu and Modeste Malu Nyimi (under the direction of), Épistémologie et théologie. Les enjeux du dialogue foi-science-éthique pour l’avenir de l’humanité. Mélanges en l’honneur de S. Exc. Mgr Tharcisse Tshibangu Tshishiku pour ses 70 ans d’âge et ses 35 ans d’épiscopat. Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Evangelii nuntiandi in Africa et la Faculté de Théologie de la Katholieke Universiteit Leuven, Kinshasa, Éditions des Facultés catholiques, Recherches africaines de théologie. Travaux de la Faculté de Théologie, 2006, pp. 615—623.
 «Creativity, Efficacy and Vision: Ethics and Psychology in an Open Universe» in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (eds.), Subjectivity, Process, and Rationality, Frankfurt/Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XIV, 2006, pp. 263—281.
 «Avant-propos» & "Informations réticulaires, " in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon II. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2006, pp. 5-14 & 281—290.
 "PNK’s Creative Advance from Formal to Existential Ontology, " in Guillaume Durand and Michel Weber (eds.), Les Principes de la connaissance naturelle d’Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead’s Principles of Natural Knowledge, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes IX, 2007, pp. 259—273.
 "James’s Mystical Body in the Light of the Transmarginal Field of Consciousness, " in Sergio Franzese & Felicitas Krämer (eds.), Fringes of Religious Experience. Cross-perspectives on William James’s Varieties of Religious Experience, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XII, 2007, pp. 7-37.
 «Éléments d’herméneutique whiteheadienne» & «Conclusions — Les exigences de la philosophie de l’événement» in Benoît Bourgine, David Ongombe, Michel Weber (eds.), Religions, sciences, politiques. Regards croisés sur Alfred North Whitehead. Actes du colloque international tenu à l’Université de Louvain les 31 mai, 1 et 2 juin 2006. Publiés avec le concours du FNRS, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes VI, 2007, pp. 13-32 and 209—220.
 "From the Grown Organism to Organic Growth, " in Mark Dibben and Thomas Kelly (eds.), Applied Process Thought I: Initial Explorations in Theory & Research, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XVI, 2008, pp. 149—168.
 "Avant-propos, " «Foreword» & «Contact Made Vision: The Apocryphal Whitehead» in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon III. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2007, pp. 5-24 & pp. 229—260.
 "Perennial Truth and Perpetual Perishing. A. Huxley’s Worldview in the Light of A. N. Whitehead’s Process Philosophy of Time, " in Bernfried Nugel, Uwe Rasch and Gerhard Wagner (eds.), Aldous Huxley, Man of Letters: Thinker, Critic and Artist, Proceedings of the Third International Aldous Huxley Symposium Riga 2004, Münster, LIT, «Human Potentialities», Band 9, 2007, pp. 31-45.
 "Introduction, " "Hypnosis: Panpsychism in Action, " "Contact Made Vision: The Apocryphal Whitehead, " "Christiana Morgan (1897—1967), " "Jean Wahl (1888—1974), " in Michel Weber and William Desmond, Jr. (eds.), Handbook of Whiteheadian Process Thought, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought X1 & X2, 2008, I, pp. 15-38, 395—414, 573—599; II, pp. 465—468, 640—642.
 "Rescher on Process, " in Robert Almeder (ed.), Rescher Studies. A Collection of Essays on the Philosophical Work of Nicholas Rescher. Presented to Him on the Occasion of His 80th Birthday, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2008, 429—444.
 "Pragmatic Anarchy in A. N. Whitehead, " in Peter Hare, Michel Weber, James Swindler, Oana-Maria Pastae, Cerasel Cuteanu (eds.), Democracy, Liberalism and the Relevance of (Neo-)Pragmatism for the Constituting of Political Ideologies — Interdisciplinary Approaches. Proceedings of the International Conference the College of Letters and Social Sciences of the Constantin Brâncuşi University, September 28/October 3, 2007, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2008,
 "The Urizen of Whiteheadian Process Thought, " in Mark Dibben and Rebecca Newton (eds.), Applied Process Thought II: Following a Trail Ablaze, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XXI, 2009, pp. 61-73.
 «Consciousness and Rationality» in Michel Weber and Anderson Weekes (eds.), Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind (Whitehead Psychology Nexus Studies II), Albany, New York, State University of New York Press, 2009, pp. 345—384.
 «Paradoxes et contradictions de la pensée de la décroissance», in Paul Ariès (sous la direction de), Décroissance ou récession. Pour une décroissance de gauche, Lyon, Éditions Parangon, 2011, pp. 83-88.
 «The Politics of Radical Experience», in Vesselin Petrov (ed.), Ontological Landscapes—Recent Thought on Conceptual Interfaces Between Science and Philosophy, Ontos Verlag, 2011, pp. 229—244.
 «The Radicalization of Postmodern Philosophy», in Vesselin Petrov (ed.), Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based society East and West, Sofia, Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Science, 2012, pp. 11-30.
 «Process and Individuality» // Сучасне буття філософії: Філософія в єдності культурно-історичного процесу [Текст]: Тези науково-практичної конференції 27-28 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ. — Д.: Національний гірничий університет. 2012. — сс. 28-30
 «Процес та індивідуальність» // Сучасне буття філософії: Філософія в єдності культурно-історичного процесу [Текст]: Тези науково-практичної конференції 27-28 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ. — Д.: Національний гірничий університет. 2012. — сс. 30-33.
 «De l’utopie communiste et de ses errances historiques», in Michel Lepesant (coordination), L’Antiproductivisme — Un défi pour la gauche ?, Lyon, Parangon/Vs, 2013, pp. 93-102.

 Статьи для философских журналов 
 "An Argumentation for Contiguism, " Streams of William James, Volume 1, Issue 1, Spring 1999, pp. 14-16.
 «The Polysemiality of the Concept of „Pure Experience“,» Streams of William James, Volume 1, Issue 2, Fall 1999, pp. 4-6.
 «James’ Contiguism of „Pure Experience“,» Streams of William James, Volume 1, Issue 3, Winter 1999, pp. 19-22.
 "Polysemiality, Style and Arationality, " Streams of William James, Volume 2, Issue 2, Summer 2000, pp. 1-4.
 «Whitehead’s Axiomatization of the Contiguism of „Pure Feeling“,» Streams of William James, Volume 2, Issue 3, Fall 2000, pp. 9-13.
 "The Assassination of the Diadoches, " Streams of William James, Volume 3, Issue 1, Spring 2001, pp. 13-18.
 «Huaidehai de shijiansheng zhi sanceng genyuan» ["The Threefold Root of Whiteheadian Temporality, " translated into Mandarin by Liu Shu-Min], in Chang yu you: zhongwai zhexue de bijiao yu rongtong, Volume VI, February 2002, pp. 163—181.
 "Whitehead’s Reading of James and Its Context (Part I), " Streams of William James, Volume 4, Issue 1, Spring 2002, pp. 18-22
 "Jason W. Brown’s Microgenetic Theory: Reflections and Prospects, " Neuro-psychoanalysis, Volume 4, No 1, 2002, pp. 117—118.
 "Whitehead’s Reading of James and Its Context (Part II), " Streams of William James, Volume 5, Issue 3, Fall 2003, pp. 26-31.
 «Sense-Perception in Current Process Thought. A Workshop Report» [with Anderson Weekes], in Harald Atmanspacher (ed.), Mind and Matter, Volume I, Issue 1, Freiburg, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e.V., December 2003, pp. 121—127.
 «The Whitehead Psychology Nexus: Towards New Synergies of Philosophy and Psychology» [with Anderson Weekes], Acta Neuropsychologica, Volume 1, Number 4, 2003, pp. 449—462.
 "La virtualité en procès. Relativisation de l’acte et de la puissance chez A. N. Whitehead, " Revue internationale de Philosophie, vol. 61 n° 236, juin 2006, pp. 223—241.
 "La vie de la Nature selon le dernier Whitehead, " Les Études philosophiques, sept. 2006, T. 60, Vol. 3, pp. 395—408.
 "Alfred North Whitehead’s onto-epistemology of perception, " New Ideas in Psychology, 24, 2006, pp. 117—132.
 "L’épreuve de la philosophie, " Diotime. Revue internationale de didactique de la philosophie, 33, June 2007
 «КОНТИНУИЗЪМ И КОНТИГУИЗЪМ» («Continuité et contiguité,» translated into Bulgurarian by Vesselin Petrov], Философски алтернативи, 4/2007, pp. 125—139.
 "Les enjeux de la pratique philosophique, " Diotime. Revue internationale de didactique de la philosophie, 34, décembre 2007
 "Ancorare istorică a practicii filosofice whiteheadiene, " Analele Universităţii «Constantin Brâncuşi» din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 1/2008, pp. 276—288.
 "Uriyen în procesul de gândire al lui Whitehead, " Analele Universităţii «Constantin Brâncuşi» din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 2/2008, pp. 37-52.
 "Individu et société selon Whitehead, " Art du comprendre, N°18, Paris, 2009, pp. 167—182.
 "Whitehead et James: conditions de possibilité et sources historiques d’un dialogue systématique, " in A. Benmakhlouf and S. Poinat (ed.), Quine, Whitehead, et leurs contemporains, Noesis, 13, 2009, pp. 251—268.
 "O pragmatismo de Whitehead, " translated by Susana de Castro, in Redescrições, São Paulo, Centro de Estudos em Filosofia Americana, Ano 1 Número 1, 2009.
 "Much Ado About Duckspeak, " Balkan Journal of Philosophy, Vol. 3, Issue 1, 2011, pp. 135—142.
 "Whitehead’s creative advance from formal to existential ontology, " Logique et Analyse, 54/214, juin 2011, Special Issue on Whitehead’s Early Work, pp. 127—133.
 «On a Certain Blindness in Political Matters», Cosmos and History, www.cosmosandhistory.org, Vol. 7, N°2, 2011.
 [with Benjamin Hebblethwaite], «Le problème de l’usage scolaire d’une langue qui n’est pas parlée à la maison : le créole haïtien et la langue française dans l’enseignement haïtien», Dialogues et Cultures. Revue de la Fédération internationale des professeurs de français, 58, 2012, pp. 71-80.
 «Critique jamesienne de l’onto-psychologie de la substance», in Pierre Steiner (éd.), Revue internationale de philosophie, 2012, 259/1, pp. 207—227.

 Авторские отзывы 
 "Isabelle Stengers, L’Effet Whitehead [Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, Annales de l’Institut de Philosophie de l’Université de Bruxelles, 1994]. Critical Review, " Process Studies, 23/4, 1994, pp. 282—284.
 "Alfred North Whitehead, Procès et réalité. Essai de cosmologie. Traduit de l’anglais par Daniel Charles, Maurice Elie, Michel Fuchs, Jean-Luc Gautero, Dominique Janicaud, Robert Sasso and Arnaud Villani [Paris, NRF Éditions Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 1995]. Critical Review, " Process Studies, 27/1-2, 1998, pp. 149—151.
 «Recent publications in French» & "Recent publications in English, " in James A. Bradley, André Cloots, Helmut Maaßen and Michel Weber (eds.), European Studies in Process Thought, Vol. I. In Memoriam Dorothy Emmet, Leuven, European Society for Process Thought, 2003, pp. 53-57.
 «Luca Gaeta, Segni del cosmo. Logica e geometria in Whitehead, Milano, Edizioni Universitare di Lettere Economica Diritto, Il Filarete CCX, 2002,» Zentralblatt MATH, European Mathematical Society, Fachinformationszentrum Karlsruhe & Springer-Verlag, 1024.01009.
 «Ivor Grattan-Guinness, „Algebras, Projective Geometry, Mathematical Logic, and Constructing the World. Intersections in the Philosophy of Mathematics of A.N. Whitehead“, Historia Mathematica 29, N° 4, 2002, pp. 427—462,» Zentralblatt MATH, European Mathematical Society, Fachinformationszentrum Karlsruhe & Springer-Verlag, 01891821.
 "Jean Wahl, Vers le concret. Études d’histoire de la philosophie contemporaine. William James, Whitehead, Gabriel Marcel. Avant-propos de Mathias Girel. Deuxième édition augmentée [Vrin, 1932], Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2004. Critical Review, " Process Studies, 34/1, 2005, pp. 155—156.
 "Hans W. Cohn, Heidegger and the Roots of Existential Therapy, London, Continuum, 2002, SPC Series. Critical Review, " The Journal of the British Society for Phenomenology, volume 36/3, October 2005, pp. 336—337.
 "Roger Frie (ed.), Understanding Experience. Psychotherapy and Postmodernism, London, Routledge, 2003. Critical Review, " The Journal of the British Society for Phenomenology, Volume 37/1, January 2006, pp. 109—111.
 "Jean Wahl, Vers le concret. Études d’histoire de la philosophie contemporaine. William James, Whitehead, Gabriel Marcel. Avant-propos de Mathias Girel. Deuxième édition augmentée [Vrin, 1932], Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2004. Compte rendu critique, " Revue internationale de Philosophie, vol. 61 n° 236, Juin 2006, pp. 246—248.
 "Discussion: The Genocidal Logic of Neoliberalism [à propos de Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, New York, ICM Books, 2007], " in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon IV. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2008, pp. 199—207.
 "Nicholas Rescher, Autobiography, Frankfurt: Ontos Verlag, Nicholas Rescher Collected Papers. Supplementary Volume, 2007. Critical Review, " Process Studies'' 37.2, 2008, pp. 211—213.

Примечания

Ссылки 
 Centre de philosophie pratique «Chromatiques whiteheadiennes»
 Chromatika Academia
 Process Perspectives
 Center for process studies
 Centre de Logique de l’Institut supérieur de Philosophie
 École européenne Bruxellensis II
 EXeCO
 Ontos Verlag
 Bulgarian Academy of Science—Institute of Philosophy
 International Pragmatism Society (Oklahoma State University)
 Sophia Europa (Università di Trieste & Oxford University)
 Polish Neuropsychological Society (Cracovie)
 Association Philosophia
 Association for Process Thought
 Aldous-Huxley-Forschungsstelle / Centre for Aldous Huxley Studies
 Cercle d’Echanges Interculturels et Linguistiques Avignon (CEILA)
 Centre d'Études sur le Pragmatisme et la Philosophie Américaine (GEPPA)
 Grupo de Estudios Peirceanos
 International Process Network (Fordham University)

Преподаватели Лувенского католического университета